|}

Die Bahnstrecke Praha-Libeň–odb. Stromovka (auch Holešovická přeložka, deutsch wörtlich: Holešovicer Streckenverlegung) ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn („celostátní dráha“) im Eisenbahnknoten Prag, die eine direkte Verbindung zwischen den Strecken Česká Třebová–Praha und Praha–Děčín unter Umgehung des Kopfbahnhofes Praha Masarykovo nádraží herstellt.

Geschichte 

Die 1980 in Betrieb genommene Strecke hat vor allem Bedeutung für den internationalen Reisezugverkehr in der Relation Wien/Bratislava–Dresden. Einziger Bahnhof der Strecke ist die Station Praha-Holešovice.

Siehe auch 
 Nové spojení (Neue Verbindung)

Weblinks 

 KBS 091 Souhrnná doprava Praha - Kralupy nad Vltavou auf ZelPage.cz
 ML Praha-Libeň - Roztoky u Prahy auf ZelPage.cz

Bahnstrecke in Tschechien